NSB может означать:

 Национал-социалистический блок () — политическая партия в Швеции (1933—1945)
 Национал-социалистическое движение () — политическая партия в Нидерландах (1931—1945)
 Норвежские государственные железные дороги ()
 Нью-скул-брейкс () — музыкальный жанр
 Nihilist Spasm Band — канадская музыкальная группа
 NSB — Бюро нацбезопасности (National Security Bureau) — спецслужба Китайской Республики